Priit Kasesalu est un programmeur estonien qui a, entre autres, participé au développement des logiciels Skype et Kazaa.

Biographie 

En 2003, avec les 3 autres développeurs de Skype, Jaan Tallinn, Toivo Annus et Ahti Heinla, ils créent la société d'investissement Ambient Sound Investments (ASI), dans le but de détenir une participation minoritaire dans Skype. En 2005, ASI est racheté par eBay.

En 2007, toujours avec les 3 mêmes développeurs, ils fondent la star-up Inkspin1 qui développe Vispel,  un service de communication qui a pour but d'introduire les appels vidéo à n'importe quel téléviseur et appareil connecté à la télévision.

Notes et références 

Développeur en informatique
Personnalité estonienne de l'informatique
Naissance en avril 1972